Макаров може да се отнася до:
 Личности
 Алексей Валериевич Макаров – руски актьор
 Иван Константинович Макаров – сержант от съветската армия, герой на Съветския съюз
 Николай Фьодорович Макаров – съветски оръжеен конструктор
 Олег Макаров – съветски космонавт
 Сергей Макаров – съветси лекоатлет
 Степан Осипович Макаров – руски адмирал

 Други
 ПМ – Пистолет Макаров, модел съветски пистолети
 Макаров (Украйна), селище от градски тип в Украйна